Josep Perpinyà (serraller) artista modernista especialitzat en ferro forjat
 Josep Perpinyà i Palau, polític català, alcalde de Sant Just Desvern des del 2004